LDP (ЛДП) — трёхбуквенная аббревиатура из букв латиницы, имеет несколько значений:

 LDP — Linux Documentation Project
 LDP — Label Distribution Protocol
 LdP — язык Лингва де планета
 ЛДП — Либерально-демократическая партия
 ЛДПР — Либерально-демократическая партия России
 ЛДП — Либерально-демократическая партия (Япония)
 ЛДП — Либерально-демократическая партия (Белоруссия)
 ЛДП — Литовское Движение за Перестройку (см. Саюдис)
 LDP — Large-diameter pipes (Pipes production)
 LDP — Label Distribution Protocol — протокол распределения меток (см. MPLS)